Појам Осветници може да се односи на:
 Осветници (паравојна формација)
 Осветници (серија), британска телевизијска серија
 Осветници (стрип), тим суперјунака, који се појављују у стриповима у издању Марвела
 Осветници (филм из 1998)
 Осветници (филм из 2012), амерички филм из 2012
 Осветници: Ера Алтрона
 Осветници: Рат бескраја